Бриевые (лат. Bryidae) — многозначный термин.

 Бриевые — подкласс мхов класса листостебельные мхи. 
 Бриевые (порядок) — порядок многолетних мхов класса Листостебельные мхи, включающий 16 семейств. 
 Бриевые (семейство) — семейство многолетних мхов класса Листостебельные мхи.